Михаи́л Кло́пский — православный монах, святой Русской церкви, преподобный, Христа ради юродивый, чудотворец Новгородский. Родственник князя Дмитрия Донского (по одной из версий, внук его боярина Боброка; по другой — незаконный сын его брата Андрея, по третьей — сын Великого князя Московского Симеона Гордого). Отказавшись от богатства и власти, Михаил принял на себя подвиг юродства Христа ради, покинул Москву и в рубище пришёл в Клопский монастырь в Новгородской республике.

В течение 44 лет, проведённых в Клопском монастыре, святой был примером аскетического монашеского подвига и строгого соблюдения устава, согласно житию, обладал даром пророчества и предвидения. Он обличал пороки сильных мира сего, невзирая на лица. Скончался в 1453 или 1456 году.

Канонизирован Макарьевским собором 1547 года. Память Михаила Клопского празднуется в Православной церкви  шестеричным богослужением.

Тропарь преподобного Михаила Клопского, Новгородского 
 Глас 8
Иже на земли Христа ради волею в буйство преложився, / мира сего красоты отнюд возненавидел еси / и, плотская играния увядив постом и жаждею и на земли леганием, / от зноя же и студени, от дождя и снега / и от прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси, / душу же очистил еси добродетельми, яко злато в горниле, / отче преподобне Богоносне Михаиле, / и ныне на Небесех предстоиши престолу Пресвятыя Троицы. / Но яко имея дерзновение многое, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Михаила Клопского, Новгородского 
 Глас 8
Духа Святаго силою уподобился еси Богоглаголивым древним пророком,/ сказав безвестная и тайная и еже годе судьбам Божиим в сбытие, / и ина многа чудеса о Христе сотворив,/ и люди удивив, торжествовати устроил еси вопиющия: / слава Богу, прославляющему святыя Своя.

Примечания

Источники 
 Повести ο житии Михаила Клопского / Подгот. текстов и ст. Л. А. Дмитриева. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, [Ленингр. отд-ние], 1958. — 171 с., 6 л. ил.
 Повесть о житии Михаила Клопского: [Реконструкция первонач. вида / Л. А. Дмитриева] // Изборник: (Сб. произведений лит-ры Древ. Руси). — М., 1969. — С. 414—431.
 Повесть о житии Михаила Клопского / Подгот. текста и пер. В. В. Кускова // Древнерусские предания, (XI—XVI вв).— М., 1982 — С. 294—308, 358—360.
  — С. 334—349.

Литература 
 Бобров А. Г. Монастырские книжные центры Новгородской республики // Книжные центры Древней Руси: Севернорус. монастыри. — СПб., 2001.
 Дмитриев Л. А. Житие Михаила Клопского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 2: (Втор. пол. XIV—XVI в.). — Ч. 2: А — К. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. — С. 302—305.
 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биогр. сказаний. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1973. — Повесть о житии Михаила Клопского: С. 185—198.
 
 Житие Михаила Клопского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 2: (Втор. пол. XIV—XVI в.). — Ч. 3: Библиогр. доп. Приложение. — СПб.: Дм. Буланин, 2012. — С. 146—148.
 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. — М., 1871 (репринт 1988). — С. 209—217, 232—235.
 Кузьмин А. В. Князь Дмитрий Михайлович Боброк и род Волынских в XIV — середине XV в. // Вестн. О-ва исследователей Древней Руси за 2000 г. — М., 2002. — С. 95—97.
 Кузьмин А. В. Родословная князя Димитрия Боброка Волынского // Димитрий Донской и эпоха возрождения Руси. — Тула, 2001. — С. 130—131.
 Мельников П. И. Метонимия в древнерусском литературном языке XV—XVII веков: (на материале Повестей о житии Михаила Клопского, о Луке Колочском, о Петре и Февронии, Житий Аввакума Петрова и Епифания): Автореф. дис. … к. филол. н. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 1994. — 15 с.
 Поляева Н. К. «Житие Михаила Клопского» — оригинальный памятник древнерусской литературы XVI в. // Традиции и новации в отечественной духовной культуре: Сб. материалов Третьей Юж.-Урал. межвуз. науч.-практ. конф. — Челябинск, 2006. — С. 88—93.
 Поппэ А. В. Порядная запись 1420 г. на постройку церкви св. Троицы на Клопске: (К вопросу об одном из источников жития Михаила Клопского) // Проблемы источниковедения. — М., 1961. — Т. 9. — С. 386—407.
 А. М. Ранчин Житие Михаила Клопского // Литература Московской и домосковской Руси: Аналит. пособие. — М., 2008. — С. 355—362.
 Секретарь Л. А. Житие Михаила Клопского // Великий Новгород. История и культура, IX—XVII вв.: Энцикл. словарь / Отв. ред. В. Л. Янин. — СПб.: Нестор-история, 2007. — С. 176—177.
 Турилов А. А. К биографии и генеалогии Михаила Клопского // Средневековая Русь. — Вып. 6: К 75-летию акад. Л. В. Милова. — М.: Индрик, 2006. — С. 178—209.
 Турилов А. А. Когда умер Михаил Клопский и кто предсказал церковную карьеру Новгородскому архиепископу Ионе // Славяноведение. — 2005. — № 4. — С. 43—49.
 Янин В. Л. К вопросу о происхождении Михаила Клопского // Археогр. ежегодник за 1978 г. — М., 1979. — С. 52—61.
 Янин В. Л. К вопросу о происхождении Михаила Клопского // Янин В. Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. — М.: Наука, 2004. — С. 286—296.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Собор Новгородских святых
Юродивые
Преподобные Русской Церкви
Канонизированные в XVI веке
Персоналии:Клопский Свято-Троицкий монастырь